Exposition Universelle kan verwijzen naar meerdere wereldtentoonstellingen die plaatsvonden in Parijs:
Exposition Universelle (1855)
Exposition Universelle (1867)
Exposition Universelle (1878)
Wereldtentoonstelling van 1889
Exposition Universelle (1900)
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (1925)